Proscyllium är ett släkte av hajar. Proscyllium ingår i familjen Proscylliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråhajartade hajar
Proscyllium